Plaatsnamen:
Lincoln Park (Colorado)
Lincoln Park (Georgia)
Lincoln Park (Michigan)
Lincoln Park (New Jersey)
Lincoln Park (New York)
Lincoln Park (Texas)

Parken:
Lincoln Park (Chicago)
Lincoln Park (San Francisco)
Lincoln Park (Washington)

Overig:
Lincoln Park (attractiepark)